Ларнака () — місто на південно-східному узбережжі Кіпру, другий за значенням після Лімасолу порт південного Кіпру.
 Ларнака ( Diethnís Aeroliménas Lárnakas)  — один з двох діючих цивільних аеропортів на території Республіки Кіпр.
 Ларнака — один з шести районів Кіпру.